Lidia Buble – cantante rumena
 Michael Bublé – cantante canadese